Манкорнадеро има више значења:

 Манкорнадеро (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Манкорнадеро (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику